Outokumpu – città finlandese nella Carelia settentrionale.
Outokumpu – gruppo industriale finlandese operante nel settore dell'acciaio.